Cistenides är ett släkte av ringmaskar. Cistenides ingår i familjen Pectinariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Cistenides